El Campionat d'Europa UEFS Futsal és la competició de seleccions nacionals europees organitzada per la Unió Europea de Futsal (UEFS).

Entre 1989 i 1998 la competició fou organtizada per la FIFUSA, organització predecessora de les actuals UEFS i AMF.

Historial

Històric entre els 4 primers 
Classificacions entre els 4 primers:

Resum històric 

Vora roja = Organitzador

Referències

Vegeu també 
 Unió Europea de Futbol Sala
 Campionat d'Europa de futsal de la UEFS femení

Enllaços externs 
 Historial del Campionat d'Europa  UEFS
 Unió Europea de Futsal 

Competicions de futbol sala europees